Бис[(карбонил)(пентаметилциклопентадиенил)родий] — карбонильный комплекс металлоорганического

родия  и циклопентадиена
состава Rh[C(CH)](CO),
сине-фиолетовые кристаллы.

Получение 

 Термическое диспропорционирование (карбонил)бис[дикарбонил(пентаметилциклопентадиенил)родия] или фотолиз в растворе:

Физические свойства 

Бис[(карбонил)(пентаметилциклопентадиенил)родий] образует сине-фиолетовые кристаллы,
устойчивые на воздухе.

Растворяется в тетрагидрофуране и нитрометане,
почти не растворяется в пентане.

Литература 
 

Соединения родия
родий
родий